Molekulska formula -{C11H12N2O3}- se može odnositi na:

 Nikoracetam
 5-Hidroksitriptofan

en:C11H12N2O3